

Мекерешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Прісекань.
 Мекерешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Понор.

Мекерешть () — село у Унгенському районі.